Михаил Иванович Каюкин () — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), гвардии майор. После войны работал на руководящих должностях государственных учреждений.

Биография 
Михаил Иванович Каюкин родился 24 сентября 1918 года в крестьянской семье в деревне Белая (Беленькое) Лапушинской волости Курганского уезда Тобольской губернии. В то время территория губернии находилась под контролем Сибирской республики. Ныне деревня не существует, территория находится в Лапушинском сельсовете  Курганской области.

28 октября 1930 года его отец, Иван Иванович Каюкин  (1907—1933) и дядя Павел Иванович Каюкин  (1899—?) были арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности. 4 марта 1931 года приговорены по пп. 8, 10 статьи 58 УК РСФСР к высылке с семьей по 2 категории, как как кулаки. 

В 1933 году окончил семилетнюю школу и в связи со смертью отца выехал к старшему брату в город Омск. Окончив в 1937 году Омский педагогический техникум,  . Работал учителем истории в школах Азовского и Марьяновского районов Омской области.

В 1940 году Каюкин призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Марьяновским РВК Омской области. Ускоренным курсом окончил Томское артиллерийское училище. С июля 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Западном, Центральном и 1-м Украинском фронтах, три раза был тяжело ранен.

В 1942 году вступил в ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

К январю 1945 года гвардии майор Михаил Каюкин командовал дивизионом 34-го гвардейского артиллерийского полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время форсирования Одера.

26—29 января 1945 года дивизион Каюкина одним из первых переправился через Одер в районе города Штейнау (ныне — Сцинава, Польша) и принял активное участие в боях за плацдарм на его западном берегу. Артиллеристы Каюкина в течение трёх суток успешно отражали немецкие контратаки, нанеся противнику большие потери в боевой технике и живой силе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года гвардии майор Михаил Каюкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В сентябре 1945 года уволен в запас. Проживал в Омске и Свердловске, находился на руководящих должностях в государственных учреждениях.

Михаил Иванович Каюкин скоропостижно скончался 7 апреля 1965 года. Похоронен  Октябрьского района города Свердловска Свердловской области, ныне город  Екатеринбург той же области.

Каюкины реабилитированы Курганской облпрокуратурой 29 июня 1989 года.

Награды 
 Герой Советского Союза, 10 апреля 1945 года
 Орден Ленина 
 Медаль «Золотая Звезда» № 4818
 Орден Александра Невского, 19 августа 1944 года
 Орден Отечественной войны II степени, 3 ноября 1943 года
 Орден Красной Звезды, 21 августа 1943 года
 Медаль «За отвагу», 7 октября 1942 года
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1945 год.

Примечания

Литература 
 
 Золотое созвездие Зауралья. Кн. 1. — Курган: Парус-М., 2000.
 Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. — Омск, 1972.

Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Персоналии:Азовский немецкий национальный район
Персоналии:Марьяновский район
Выпускники Томского высшего военного командного училища связи
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Персоналии:Омск
Члены КПСС